Генера́тор ( «производитель») — устройство, производящее какие-либо продукты, вырабатывающее электроэнергию или преобразующее один вид энергии в другой.
 Генератор (фототехника)
 Газогенератор:
 Газогенератор
 Газогенератор газотурбинного двигателя
 Парогенератор
 Квантовый генератор
 Генератор волн маятников
 PSA-генератор кислорода
 Центральный генератор упорядоченной активности

Математика 
 Генераторы группы

Информатика 
 Генератор (программирование) — итератор, реализованный в виде сопрограммы.
 Генератор документации — программа автоматического извлечения документации из исходных кодов или исполнимых модулей.
 Генератор отчётов
 Генератор псевдослучайных чисел
 Аппаратный генератор случайных чисел
 Генератор текста
 Генератор фракталов
 Генератор пакетов
 Генератор ников (никнеймов)
 Генератор паролей

Электротехника и электроника 
 Электрический генератор — устройство, в котором неэлектрические виды энергии преобразуются в электрическую.
 Автомобильный генератор
 Бесщёточный синхронный генератор
 Генератор Ван де Граафа
 Генератор напряжения
 Генератор переменного тока
 Генератор постоянного тока
 Генератор-двигатель
 Магнитогидродинамический генератор
 Радиоизотопный термоэлектрический генератор
 Тахогенератор
 Термоэлектрогенератор
 Тяговый генератор
 Ударный генератор
 Униполярный генератор
 Генератор сигналов — устройство, вырабатывающее сигнал с определёнными свойствами.
 RC-генератор
 Автогенератор
 Блокинг-генератор
 Генератор Армстронга
 Генератор Вачкара
 Генератор Кияшко-Пиковского-Рабиновича
 Генератор Клаппа
 Генератор Кокрофта — Уолтона
 Генератор Колпитца
 Генератор Маркса
 Генератор Пирса
 Генератор с мостом Вина
 Генератор ступенчатого тона
 Генератор тактовых импульсов
 Генератор Хартли
 Генератор, управляемый напряжением
 Измерительный генератор — генератор электромагнитного сигнала для проверки и настройки радиоэлектронных устройств.
 Кварцевый генератор
 Релаксационный генератор
 Фазосдвигающий генератор